Berßen ist ein Namensbestandteil von Gemeinden im Landkreis Emsland, Niedersachsen (Deutschland):
 Groß Berßen
 Klein Berßen